Coltro (o coltello) – uno degli organi dell'aratro adatto a realizzare il taglio verticale del terreno
 Dino Coltro – scrittore e poeta italiano 
 Virgilio Coltro – ingegnere italiano